Суперкубок УЄФА 1999 — 24-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1998–1999 англійський «Манчестер Юнайтед» та переможець Кубка володарів кубків 1998–1999 італійський «Лаціо». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 27 серпня 1999 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Лаціо».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1998—1999
 Кубок володарів кубків 1998—1999

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 1999  
 Суперкубок УЄФА 1999 на rsssf  
 Суперкубок УЄФА 1999 на transfermarkt  

1999 у футболі
1999
Футбольні змагання у Монако
Серпень 1999